Il Val di Cornia San Vincenzo bianco è un vino DOC la cui produzione è consentita nella provincia di Livorno.

Caratteristiche organolettiche 
colore: bianco paglierino di limpidezza brillante.
odore: delicato più o meno fruttato.
sapore: secco fresco.

Storia

Abbinamenti consigliati

Produzione 
Provincia, stagione, volume in ettolitri
 nessun dato disponibile

San Vincenzo
Vini DOC della provincia di Livorno
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Trebbiano Toscano
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Vermentino